Céline Seyler Juracek (1968-), une peintre, dessinatrice, commerçante et brocanteuse française ;
 Pavel Juráček (1935-1989), un réalisateur et scénariste tchèque.